Antrona Schieranco, een gemeente in de Italiaanse provincie Verbano-Cusio-Ossola, regio Piëmont
 Valle Antrona, een bergdal in de Noord-Italiaans regio Piëmont, provincie Verbania